Квалификация (отборочный турнир) 17-го чемпионата мира по волейболу среди мужчин прошла в период с 29 ноября 2008 по 30 августа 2009 года с участием 109 национальных сборных команд. Было разыграно 22 путёвки в финальный турнир мирового первенства (8 — от Европы, 4 — от Азии, 5 — от Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна, 2 — от Южной Америки, 3 — от Африки). От квалификации освобождены команды Италии (страна-организатор) и Бразилии (победитель предыдущего чемпионата мира).

Европа 
Команды-участницы: Австрия, Азербайджан, Албания, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Израиль, Испания, Латвия, Молдавия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швеция, Эстония.

От участия в турнире отказалась первоначально заявленная Исландия.

Первый групповой раунд

Группа А 
2—4.01.2009. Шеффилд (Великобритания) 

 Исландия — отказ.

 2 января: Израиль — Великобритания 3:1 (25:14, 21:25, 25:22, 25:14).
 3 января: Белоруссия — Израиль 3:2 (24:26, 25619, 18:25, 25:22, 15:11).
 4 января: Белоруссия — Великобритания 3:1 (25:23, 13:25, 25:22, 25:17).

Группа В 
2—4.01.2009. Рига (Латвия) 

 2 января: Норвегия — Швеция 3:0 (26:24, 25:21, 25:23).
 3 января: Латвия — Норвегия 3:0 (25:12, 25:19, 25:18).
 4 января: Швеция — Латвия 3:2 (20:25, 20:25, 29:27, 25:21, 15:12).

Группа С 
3—5.01.2009. Вена (Австрия) 

 3 января: Румыния — Венгрия 3:2 (20:25, 25:21, 25:17, 25:27, 16:14); Австрия — Босния и Герцеговина 3:0 (25:21, 25:21, 25:22).
 4 января: Босния и Герцеговина — Венгрия 3:2 (21:25, 18:25, 25:21, 25:16, 15:11); Румыния — Австрия 3:0 (25:23, 25:22, 25:20).
 5 января: Румыния — Босния и Герцеговина 3:0 (25:21, 25:20, 25:21); Австрия — Венгрия 3:0 (25:15, 28:26, 25:20).

Группа D 
9—11.01.2009. Куба (Азербайджан) 

 9 января: Черногория — Молдавия 3:0 (25:14, 25:14, 25:15); Албания — Азербайджан 3:0 (25:17, 25:13, 33:31).
 10 января: Черногория — Албания 3:0 (25:17, 25:12, 25:13); Молдавия — Азербайджан 3:2 (25:14, 22:25, 25:16, 17:25, 18:16).
 11 января: Албания — Молдавия 3:1 (25:22, 25:21, 16:25, 25:23); Черногория — Азербайджан 3:0 (25:14, 25:15, 25:18).

Итоги 
Победители групп (Белоруссия, Латвия, Румыния, Черногория) вышли во второй групповой раунд, где к ним присоединились ещё 14 команд.

Второй групповой раунд

Группа Е 
29—31.05.2009. Попрад (Словакия) 

 29 мая: Германия — Хорватия 3:0 (25:13, 25:23, 25:12); Словакия — Белоруссия 3:2 (25:18, 29:27, 22:25, 19:25, 15:11).
 30 мая: Германия — Белоруссия 3:0 (27:25, 25:21, 25:18); Словакия — Хорватия 3:1 (22:25, 25:14, 25:21, 25:20).
 31 мая: Белоруссия — Хорватия 3:1 (25:22, 28:26, 15:25, 25:22); Словакия — Германия 3:2 (25:23, 21:25, 19:25, 25:22, 15:12).

Группа F 
30.05—1.06.2009. Роттердам (Нидерланды) 

 30 мая: Нидерланды — Латвия 3:0 (27:25, 25:21, 25:18); Турция — Эстония 3:2 (25:20, 14:25, 22:25, 28:26, 18:16).
 31 мая: Нидерланды — Эстония 3:0 (26:24, 25:19, 25:19); Латвия — Турция 3:1 (13:25, 25:21, 26:24, 25:22).
 1 июня: Эстония — Латвия 3:0 (25:23, 25:21, 25:19); Нидерланды — Турция 3:2 (19:25, 25:16, 22:25, 25:17, 15:13).

Группа G 
27—31.05.2009. Повуа-де-Варзин (Португалия) 

 27 мая: Словения — Греция 3:1 (25:22, 23:25, 25:18, 25:19); Португалия — Дания 3:0 (25:18, 25:13, 25:13).
 28 мая: Румыния — Словения 3:2 (22:25, 25:20, 25:13, 13:25, 15:12); Португалия — Греция 3:1 (25:21, 18:25, 25:20, 25:22).
 29 мая: Греция — Дания 3:0 (26:24, 25:19, 25:20); Румыния — Португалия 3:0 (25:22, 25:21, 25:23).
 30 мая: Словения — Дания 3:0 (25:19, 25:22, 25:22); Греция — Румыния 3:2 (19:25, 25:18, 32:30, 24:26, 15:13).
 31 мая: Румыния — Дания 3:0 (25:12, 25:23, 25:18); Португалия — Словения 3:1 (25:21, 20:25, 25:16, 25:21).

Группа Н 
27—31.05.2009. Либерец (Чехия) 

 27 мая: Бельгия — Украина 3:0 (25:19, 25:23, 25:20); Чехия — Черногория 3:1 (23:25, 25:22, 25:15, 26:24).
 28 мая: Финляндия — Черногория 3:0 (25:16, 25:20, 27:25); Украина — Чехия 3:2 (23:25, 25:20, 21:25, 25:19, 15:10).
 29 мая: Финляндия — Украина 3:0 (25:23, 25:22, 25:20); Чехия — Бельгия 3:2 (27:29, 28:26, 28:26, 20:25, 19:17).
 30 мая: Финляндия — Бельгия 3:0 (27:25, 25:18, 25:16); Черногория — Украина 3:1 (25:22, 25:23, 16:25, 25:20).
 31 мая: Бельгия — Черногория 3:0 (33:31, 25:23, 25:22); Чехия — Финляндия 3:1 (32:34, 25:23, 25:22, 25:17).

Итоги 
По две лучшие команды из групп E и F (Словакия, Германия, Нидерланды, Эстония) и по три лучшие из групп G и H (Португалия, Румыния, Словения, Финляндия, Чехия, Бельгия) вышли в третий групповой раунд, где к ним присоединились ещё 6 команд.

Третий групповой раунд

Группа I 
7—9.08.2009. Тампере (Финляндия) 

 7 августа: Финляндия — Бельгия 3:2 (25:20, 28:30, 25:20, 22:25, 15:11); Россия — Германия 3:1 (25:20, 19:25, 25:18, 25:19).
 8 августа: Германия — Финляндия 3:1 (25:21, 27:25, 23:25, 25:23); Россия — Бельгия 3:0 (25:18, 25:22, 25:16).
 9 августа: Германия — Бельгия 3:0 (25:17, 25:19, 25:21); Россия — Финляндия 3:0 (25:23, 25:17, 25:22).

Группа J 
14—16.08.2009. Варна (Болгария) 

 14 августа: Болгария — Португалия 3:0 (25:22, 25:16, 26:24); Чехия — Нидерланды 3:1 (23:25, 25:13, 25:23, 25:20).
 15 августа: Болгария — Чехия 3:0 (25:15, 25:22, 25:14); Нидерланды — Португалия 3:0 (25:21, 25:23, 26:24).
 16 августа: Чехия — Португалия 3:2 (25:16, 22:25, 25:12, 13:25, 15:8); Болгария — Нидерланды 3:1 (23:25, 25:16, 25:18, 25:23).

Группа K 
14—16.08.2009. Гдыня (Польша) 

 14 августа: Франция — Словакия 3:1 (25:20, 25:18, 22:25, 25:20); Польша — Словения 3:0 (25:16, 25:23, 25:15).
 15 августа: Франция — Словения 3:1 (27:25, 25:18, 20:25, 25:15); Польша — Словакия 3:1 (25:19, 26:28, 25:15, 25:19).
 16 августа: Словакия — Словения 3:2 (25:23, 23:25, 25:21, 21:25, 15:12); Польша — Франция 3:0 (25:17, 25:19, 25:21).

Группа L 
14—16.08.2009. Крагуевац (Сербия) 

 14 августа: Испания — Эстония 3:1 (22:25, 25:21, 25:17, 25:14); Сербия — Румыния 3:1 (25:17, 25:15, 22615, 25:18).
 15 августа: Испания — Румыния 3:2 (25:17, 23:25, 21:25, 27:25, 15:13); Сербия — Эстония 3:0 (25:15, 25:23, 25:22).
 16 августа: Румыния — Эстония 3:1 (26:28, 25:13, 31:29, 25:20); Сербия — Испания 3:1 (22:25, 25:18, 25:19, 25:20).

Итоги 
По итогам третьего группового раунда путёвки на чемпионат мира 2010 года получили по две лучшие команды из групп — Россия, Германия, Болгария, Чехия, Польша, Франция, Сербия и Испания.

Азия 
Команды-участницы: Австралия, Бангладеш, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Катар, Китай, Макао, Мальдивы, Новая Зеландия, ОАЭ, Оман, Пакистан, Самоа, Таиланд, Тайвань, Тонга, Фиджи, Южная Корея, Япония.

От участия в турнире отказались первоначально заявленные Саудовская Аравия и Узбекистан.

Первый групповой раунд

Группа А 
22—24.04.2009. Веллингтон (Новая Зеландия) 

 22 апреля: Новая Зеландия — Фиджи 3:0 (25:21, 25:17, 25:17); Тонга — Самоа 3:0 (25:21, 27:25, 25:17).
 23 апреля: Самоа — Фиджи 3:0 (26:24, 26:24, 25:20); Новая Зеландия — Тонга 3:1 (25:21, 22:25, 34:32, 25:21).
 24 апреля: Тонга — Фиджи 3:0 (25:15, 25:23, 25:21); Самоа — Новая Зеландия 3:2 (22:25, 24:26, 26:24, 26:24, 16:14).

Группа В 
28—30.01.2009. Исламабад (Пакистан) 

 28 января: Бангладеш — Мальдивы 3:0 (25:13, 25:21, 25:22); Пакистан — Макао 3:0 (25:11, 25:11, 25:12).
 29 января: Мальдивы — Макао 3:1 (25:23, 20:25, 25:16, 25:19); Пакистан — Бангладеш 3:0 (25:16, 25:19, 25:13).
 30 января: Бангладеш — Макао 3:1 (25:14, 23:25, 25:11, 25:20); Пакистан — Мальдивы 3:0 (25:13, 25:12, 25:16).

Группа С 
2—4.05.2009. Маскат (Оман) 

 Саудовская Аравия и  Узбекистан — отказ.

 2 мая: Оман — ОАЭ 3:2 (28:30, 25:13, 25:21, 18:25, 18:16).
 3 мая: Катар — ОАЭ 3:0 (25:22, 25:13, 25:18).
 4 мая: Катар — Оман 3:1 (26:24, 25:19, 24:26, 25:23).

Итоги 
Победитель группы А (Тонга), две лучшие команды группы В (Пакистан, Бангладеш) и все три сборные группы С (Катар, Оман, ОАЭ) вышли во второй групповой раунд, где к ним присоединились ещё 6 команд.

Второй групповой раунд

Группа D 
25—27.05.2009. Тегеран (Иран) 

 25 мая: Индия — Пакистан 3:2 (25:18, 24:26, 20:25, 25:20, 15:13); Иран — Оман 3:0 (25:16, 25:18, 28:26).
 26 мая: Индия — Оман 3:1 (25:18, 20:25, 25:23, 25:19); Иран — Пакистан 3:0 (25:20, 25:22, 25:18).
 27 мая: Иран — Индия 3:1 (21:25, 25:19, 25:21, 25:19); Пакистан — Оман 3:2 (25:23, 22:25, 26:24, 28:30, 15:11).

Группа Е 
9—11.06.2009. Накхонпатхом (Таиланд) 

 9 июня: Индонезия — Катар 3:1 (19:25, 30:28, 25:23, 25:21); Таиланд — Бангладеш 3:0 (25:18, 25:19, 25:13).
 10 июня: Индонезия — Бангладеш 3:0 (25:11, 25:18, 25:13); Таиланд — Катар 3:1 (25:23, 25:20, 20:25, 25:21).
 11 июня: Катар — Бангладеш 3:0 (25:16, 25:23, 25:22); Таиланд — Индонезия 3:2 (20:25, 25:22, 27:25, 27:29, 15:8).

Группа F 
22—24.05.2009. Тайбэй (Тайвань) 

 22 мая: Казахстан — Оман 3:0 (25:22, 25:18, 25:17); Тайвань — Тонга 3:0 (31:29, 25:18, 25:11).
 23 мая: Казахстан — Тонга 3:0 (25:18, 25:12, 25:17); Тайвань — Оман 3:0 (25:17, 25:21, 25:13).
 24 мая: Оман — Тонга 3:1 (25:19, 25:23, 22:25, 25:20); Казахстан — Тайвань 3:0 (29:27, 25:18, 26:24).

Итоги 
Две лучшие команды группы D (Иран, Индия) и победители групп Е и F (Таиланд, Казахстан) вышли в третий групповой раунд, где к ним присоединились ещё 4 команды.

Третий групповой раунд

Группа G 
14—16.08.2009. Чэнду (Китай) 

 14 августа: Австралия — Индия 3:0 (25:15, 25:22, 25:19); Китай — Таиланд 3:0 (25:15, 25:23, 25:18).
 15 августа: Австралия — Таиланд 3:0 (25:19, 25:20, 25:20); Китай — Индия 3:0 (25:16, 25:16, 25:16).
 16 августа: Индия — Таиланд 3:0 (25:22, 25:20, 25:19); Китай — Австралия 3:0 (25:22, 17:25, 30:28, 25:17).

Группа Н 
28—30.08.2009. Комаки (Япония) 

 28 августа: Иран — Южная Корея 3:2 (19:25, 25:22, 18:25, 25:17, 15:12); Япония — Казахстан 3:1 (25:20, 17:25, 25:21, 25:16).
 29 августа: Южная Корея — Казахстан 3:2 (23:25, 18:25, 25:16, 25:19, 15:5); Япония — Иран 3:1 (25:17, 25:22, 22:25, 25:17).
 30 августа: Иран — Казахстан 3:1 (25:18, 25:14, 23:25, 25:16); Япония — Южная Корея 3:0 (25:23, 25:16, 25:22).

Итоги 
По итогам третьего группового раунда путёвки на чемпионат мира 2010 года получили по две лучшие команды из групп — Китай, Австралия, Япония и Иран.

Северная, Центральная Америка и Карибский бассейн 
Команды-участницы: Американские Виргинские острова, Ангилья, Антигуа и Барбуда, Аруба, Багамские Острова, Барбадос, Белиз, Бермудские острова, Британские Виргинские острова, Гаити, Гватемала, Гондурас, Гренада, Доминика, Доминиканская Республика, Каймановы острова, Канада, Коста-Рика, Куба, Мексика, Монсеррат, Нидерландские Антильские острова, Никарагуа, Панама, Пуэрто-Рико, Сальвадор, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Суринам, США, Тринидад и Тобаго, Ямайка.

Первый групповой раунд

Группа А 
15—19.04.2009. Грос-Айлет (Сент-Люсия) 

 15 апреля: Доминика — Сент-Винсент и Гренадины 3:0 (25:18, 25:23, 25:23); Сент-Люсия — Гренада 3:0 (25:16, 25:14, 25:18).
 16 апреля: Сент-Винсент и Гренадины — Гренада 3:0 (25:16, 25:20, 25:17); Доминика — Бермудские острова 3:0 (25:18, 25:20, 25:13).
 17 апреля: Доминика — Гренада 3:0 (25:12, 25:21, 25:19); Сент-Люсия — Бермудские острова 3:0 (25:19, 25:14, 25:20).
 18 апреля: Бермудские острова — Гренада 3:0 (25:21, 25:17, 25:21); Сент-Люсия — Сент-Винсент и Гренадины 3:0 (25:16, 25:20, 25:12).
 19 апреля: Сент-Винсент и Гренадины — Бермудские острова 3:1 (25:11, 25:12, 21:25, 25:14); Сент-Люсия — Доминика 3:0 (25:22, 31:29, 25:19).

Группа В 
1—5.04.2009. Сент-Джонс (Антигуа и Барбуда) 

 1 апреля: Ангилья — Британские Виргинские острова 3:2 (25:20, 25:20, 23:25, 21:25, 15:13); Антигуа и Барбуда — Монтсеррат 3:0 (25:9, 25:14, 25:16).
 2 апреля: Сент-Китс и Невис — Ангилья 3:2 (22:25, 24:26, 25:10, 25:17, 18:16); Антигуа и Барбуда — Британские Виргинские острова 3:1 (25:23, 25:13, 21:25, 25:20).
 3 апреля: Сент-Китс и Невис — Монтсеррат 3:0 (25:5, 25:13, 25:20); Антигуа и Барбуда — Ангилья 3:2 (24:26, 25:13, 17:25, 25:23, 15:12).
 4 апреля: Ангилья — Монтсеррат 3:0 (25:11, 25:13, 25:11); Сент-Китс и Невис — Британские Виргинские острова 3:0 (25:14, 25:18, 25:9).
 5 апреля: Британские Виргинские острова — Монтсеррат 3:0 (25:13, 25:14, 25:11); Антигуа и Барбуда — Сент-Китс и Невис 3:0 (25:23, 25:22, 25:23).

Итоги 
Победители групп (Антигуа и Барбуда и Сент-Люсия) вышли во второй групповой раунд, где к ним присоединились ещё 17 команд.

Второй групповой раунд

Группа С 
2—6.06.2009. Порт-оф-Спейн (Тринидад и Тобаго)
 Подгруппа А 

 2 июня: Тринидад и Тобаго — Аруба 3:0 (25:11, 25:23, 25:13).
 3 июня: Американские Виргинские острова — Аруба 3:1 (27:25, 21:25, 25:20, 25:18).
 4 июня: Тринидад и Тобаго — Американские Виргинские острова 3:2 (25:14, 22:25, 15:25, 25:18, 15:12).

 Подгруппа В 

 2 июня: Нидерландские Антильские острова — Антигуа и Барбуда 3:0 (25:16, 25:13, 25:17).
 3 июня: Нидерландские Антильские острова — Суринам 3:0 (26:24, 25:23, 25:21).
 4 июня: Суринам — Антигуа и Барбуда 3:0 (30:28, 25:8, 25:15).

 ПЛЕЙ-ОФФ
 5 июня Полуфинал — Американские Виргинские острова — Нидерландские Антильские острова 3:2 (25:23, 23:25, 16:25, 26:24, 17:15); Суринам — Тринидад и Тобаго 3:1 (22:25, 25:23, 25:19, 25:22).
 6 июня Матч за 5-е место — Аруба — Антигуа и Барбуда 3:1 (25:15, 25:18, 12:25, 25:19).
 6 июня Матч за 3-е место — Тринидад и Тобаго — Нидерландские Антильские острова 3:0 (25:18, 25:22, 25:15).
 6 июня Финал — Суринам — Американские Виргинские острова 3:1 (16:25, 25:18, 25:22, 25:17).

Группа D 
20—24.05.2009. Кингстон (Ямайка)
 Подгруппа А 

 20 мая: Ямайка — Гаити 3:0 (25:16, 25:23, 25:20).
 21 мая: Гаити — Каймановы острова 3:0 (25:15, 25:19, 25:16).
 22 мая: Ямайка — Каймановы острова 3:0 (25:11, 25:20, 25:18).

 Подгруппа В 

 20 мая: Багамские Острова — Сент-Люсия 3:2 (22:25, 22:25, 25:22, 25:18, 15:11).
 21 мая: Мексика — Багамские Острова 3:0 (25:13, 25:20, 25:16).
 22 мая: Мексика — Сент-Люсия 3:0 (25:18, 25:15, 25:17).

 ПЛЕЙ-ОФФ
 23 мая Полуфинал — Мексика — Гаити 3:0 (25:16, 25:16, 25:20); Багамские Острова — Ямайка 3:1 (19:25, 25:18, 25:22, 25:22).
 24 мая Матч за 5-е место — Сент-Люсия — Каймановы острова 3:0 (25:11, 25:15, 25:14).
 24 мая Матч за 3-е место — Ямайка — Гаити 3:1 (25:22, 25:23, 22:25, 25:18).
 24 мая Финал — Мексика — Багамские Острова 3:0 (25:13, 25:14, 25:16).

Группа Е 
29.11—5.12.2008. Манагуа (Никарагуа) 

 29 ноября: Гватемала — Панама 3:2 (25:18, 20:25, 25:23, 34:36, 15:9); Коста-Рика — Белиз 3:0 (25:15, 25:22, 25:17); Сальвадор — Никарагуа 3:2 (25:18, 24:26, 25:17, 22:25, 15:13).
 30 ноября: Гватемала — Белиз 3:0 (25:17, 26:24, 25:21); Панама — Сальвадор 3:2 (20:25, 12:25, 25:14, 25:21, 15:12); Коста-Рика — Гондурас 3:0 (25:23, 25:13, 25:15).
 1 декабря: Сальвадор — Белиз 3:2 (25:15, 25:20, 28:30, 20:25, 16:14); Гватемала — Гондурас 3:1 (25:27, 28:26, 25:15, 25:16); Панама — Никарагуа 3:2 (17:25, 28:30, 27:25, 25:14, 15:13).
 2 декабря: Сальвадор — Гондурас 3:1 (27:25, 25:19, 22625, 25:18); Коста-Рика — Гватемала 3:0 (25:23, 25:17, 25:20); Никарагуа — Белиз 3:1 (25:18, 19:25, 25:21, 25:14).
 3 декабря: Сальвадор — Коста-Рика 3:2 (19:25, 25:22, 25:17, 22:25, 15:13); Панама — Белиз 3:0 (25:16, 28:26, 25:21); Никарагуа — Гондурас 3:0 (25:21, 25:15, 25:14).
 4 декабря: Гватемала — Сальвадор 3:2 (25:22, 16:25, 23:25, 29:27, 15:17); Панама — Гондурас 3:0 (25:20, 25:22, 25:19); Коста-Рика — Никарагуа 3:1 (25:17, 23:25, 25:20, 25:22).
 5 декабря: Гондурас — Белиз 3:0 (25:22, 25:12, 25:15); Панама — Коста-Рика 3:2 (24:26, 21:25, 25:19, 25:9, 15:10); Гватемала — Никарагуа 3:1 (25:17, 20:25, 25:19, 28:26).

Итоги 
По две лучшие команды из групп (Суринам, Американские Виргинские острова, Мексика, Багамские Острова, Панама, Гватемала) вышли в третий групповой раунд, где к ним присоединились ещё 6 команд.

Третий групповой раунд

Группа F 
15—17.08.2009. Ирвайн (США) 

 15 августа: Доминиканская Республика — Панама 3:0 (25:19, 25:20, 25:22); США — Гватемала 3:0 (25:8, 25:10, 25:16).
 16 августа: Доминиканская Республика — Гватемала 3:0 (25:17, 25:21, 27:25); США — Панама 3:0 (25:12, 25:14, 25:11).
 17 августа: Панама — Гватемала 3:0 (25:22, 25:19, 25:11); США — Доминиканская Республика 3:0 (25:16, 25:19, 25:15).

Группа G 
8—10.07.2009. Кагуас (Пуэрто-Рико) 

 8 июля: Мексика — Барбадос 3:0 (25:21, 25:15, 25:15); Пуэрто-Рико — Американские Виргинские острова 3:0 (25:12, 25:16, 25:13).
 9 июля: Мексика — Американские Виргинские острова 3:0 (25:19, 25:19, 25:15); Пуэрто-Рико — Барбадос 3:0 (25:11, 25:11, 25:11).
 10 июля: Барбадос — Американские Виргинские острова 3:0 (25:21, 25:21, 25:20); Пуэрто-Рико — Мексика 3:2 (25:13, 23:25, 25:18, 24:26, 15:8).

Группа Н 
14—16.08.2009. Гавана (Куба) 

 14 августа: Канада — Багамские Острова 3:0 (25:14, 25:15, 25:20); Куба — Суринам 3:0 (25:13, 25:10, 25:12).
 15 августа: Канада — Суринам 3:0 (25:13, 25:17, 25:13); Куба — Багамские Острова 3:0 (25:14, 25:9, 25:13).
 16 августа: Багамские Острова — Суринам 3:2 (25:17, 25:18, 21:25, 17:25, 15:8); Куба — Канада 3:0 (25:21, 25:19, 26:24).

Итоги 
По итогам третьего группового раунда путёвки на чемпионат мира 2010 года получили победители групп — США, Пуэрто-Рико, Куба. Команды, занявшие в группе F второе и третье места (Доминиканская Республика, Панама) и вторые места в группах G и Н (Мексика, Канада), продолжили борьбу за две оставшиеся путёвки в раунде плей-офф.

Плей-офф

Группа J 
28—30.08.2009. Гвадалахара (Мексика) 

 28 августа: Канада — Доминиканская Республика 3:0 (25:18, 25:19, 25:22); Мексика — Панама 3:0 (25:13, 25:21, 25:18).
 29 августа: Канада — Панама 3:0 (25:18, 25:10, 25:14); Мексика — Доминиканская Республика 3:2 (22:25, 22:25, 25:17, 25:18, 15:12).
 30 августа: Доминиканская Республика — Панама 3:0 (25:14, 25:16, 25:20); Канада — Мексика 3:0 (25:15, 25:18, 25:17).

Итоги 
По итогам раунда плей-офф две вакантные путёвки на чемпионат мира 2010 года получили две лучшие команды — Канада и Мексика.

Южная Америка 
Команды-участницы: Аргентина, Боливия, Венесуэла, Колумбия, Парагвай, Уругвай, Чили, Эквадор.

Групповой раунд

Группа А 
28—30.08.2009. Сан-Луис (Аргентина)

 28 августа: Колумбия — Чили 3:2 (17:25, 23:25, 25:23, 25:18, 15:11); Аргентина — Боливия 3:0 (25:15, 25:15, 25:10).
 29 августа: Колумбия — Боливия 3:0 (25:18, 25616, 25:23); Аргентина — Чили 3:0 (25:19, 25:16, 25:18).
 30 августа: Чили — Боливия 3:2 (25:14, 22:25, 21:25, 25:21, 15:13); Аргентина — Колумбия 3:0 (25:15, 25:16, 25:23).

Группа В 
10—12.08.2009. Сан-Хуан-де-лос-Моррос (Венесуэла)

 10 августа: Уругвай — Эквадор 3:0 (25:23, 25:21, 25:23); Венесуэла — Парагвай 3:0 (25:15, 25:12, 25:15).
 11 августа: Парагвай — Уругвай 3:1 (19:25, 25:22, 25:22, 25:16); Венесуэла — Эквадор 3:0 (25:15, 25:15, 25:14).
 12 августа: Парагвай — Эквадор 3:1 (25:16, 25:22, 23:25, 25:23); Венесуэла — Уругвай 3:0 (25:15, 25:16, 25:16).

Итоги 
По итогам группового раунда путёвки на чемпионат мира 2010 года получили победители групп  — Аргентина и Венесуэла.

Африка 
Команды-участницы: Алжир, Ботсвана, Египет, Зимбабве, Камерун, Кения, Маврикий, Малави, Марокко, Мозамбик, Нигерия, Тунис, ЮАР.

От участия в турнире отказалась первоначально заявленная Демократическая Республика Конго.

Первый групповой раунд

Группа А 
26—28.05.2009. Шлеф (Алжир) 

 ДР Конго — отказ.

 26 мая: Марокко — Нигерия 3:0 (25:16, 25:20, 25:18).
 27 мая: Алжир — Марокко 3:1 (25:18, 17:25, 25:20, 25:19).
 28 мая: Алжир — Нигерия 3:0 (25:13, 25:21, 28:26).

Группа В 
1—3.05.2009. Мапуту (Мозамбик) 

 1 мая: Маврикий — Зимбабве 3:1 (23:25, 25:21, 25:21, 25:21); Мозамбик - Малави 3:1 (23:25, 25:10, 25:10, 25:16).
 2 мая: Зимбабве - Малави 3:0 (25:9, 25:14, 25:13); Маврикий - Мозамбик 3:0 (25:11, 25:16, 25:16).
 3 мая: Маврикий - Малави 3:0 (25:13, 25:15, 25:10); Зимбабве - Мозамбик 3:0 (25:18, 25:19, 31:29).

Итоги 
По три лучшие команды из групп (Алжир, Марокко, Нигерия, Маврикий, Зимбабве, Мозамбик) вышли во второй групповой раунд, где к ним присоединились ещё 6 команд.

Второй групповой раунд

Группа С 
18—20.08.2009. Каир (Египет) 

 18 августа: Нигерия — Марокко 3:2 (15:25, 23:25, 25:22, 25:21, 15:13); Египет — Ботсвана 3:0 (25:16, 25:21, 25:20).
 19 августа: Нигерия — Ботсвана 3:0 (25:18, 25:16, 25:16); Египет — Марокко 3:0 (25:16, 25:14, 25:16).
 20 августа: Марокко — Ботсвана 3:2 (25:20, 21:25, 25:17, 22:25, 15:6); Египет — Нигерия 3:0 (25:17, 25:14, 25:16).

Группа D 
14—16.08.2009. Тунис (Тунис) 

 14 августа: Алжир — Кения 3:0 (25:14, 25:18, 25:21); Тунис — Мозамбик 3:0 (25:10, 25:13, 25:15).
 15 августа: Алжир — Мозамбик 3:0 (25:11, 25:15, 25:19); Тунис — Кения 3:2 (18:25, 19:25, 25:23, 25:17, 15:13).
 16 августа: Кения — Мозамбик 3:0 (25:22, 25:13, 25:15); Тунис — Алжир 3:1 (25:19, 27:25, 20:25, 25:22).

Группа Е 
21—23.08.2009. Яунде (Камерун) 

 21 августа: ЮАР — Маврикий 3:2 (25:17, 25:18, 22:25, 19:25, 15:5); Камерун — Зимбабве 3:0 (25:21, 25:11, 25:10).
 22 августа: ЮАР — Зимбабве 3:0 (25:15, 25:23, 25:14); Камерун — Маврикий 3:0 (25:22, 25:20, 25:21).
 23 августа: Маврикий — Зимбабве 3:1 (25:27, 25:21, 25:21, 27:25); Камерун — ЮАР 3:0 (25:21, 25:22, 25:21).

Итоги 
По итогам второго группового раунда путёвки на чемпионат мира 2010 года получили победители групп — Египет, Тунис и Камерун.

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов
 Отборочный турнир чемпионата мира-2010 на сайте ФИВБ

Чемпионаты мира по волейболу среди мужчин
2008 год в волейболе
2009 год в волейболе